La Nationalliga A 1971/72 fue la 75.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Desempate por el descenso 
 FC St. Gallen 4 - 1 FC Lucerne

Referencias 
 RSSSF

1972
Fútbol en 1971
Fútbol en 1972
Suiza en 1971
Suiza en 1972